GSM steht für:
 Flyglobespan (ICAO-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft
 Flughafen Qeschm (IATA-Code), iranischer Flughafen
 Gamma-Secretase-Modulator, Gruppe von Arzneimitteln
 Gay Skinhead Movement, Gruppierung von homosexuellen Skinheads
 Glass Sports Motor, ein ehemaliger Automobilhersteller aus Südafrika
 Gleichstrommaschine, eine rotierende elektrische Maschine
 Gleisstopfmaschine, Maschine zum maschinellen Stopfen von Schottergleisen
 Global System for Mobile Communications, Mobilfunkstandard
 Global Strategic Metals, ein australisches Bergbauunternehmen
 Groupe Spécial Mobile, technisches Komitee der ETSI
 Schiffsmechaniker, wird gem. Seeleute-Befähigungsverordnung mit GSM abgekürzt

G.S.M. steht für:
 G.S.M. Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

gsm steht für:
 Guatemalanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache
 , englisch für Gramm pro Quadratmeter (g/m²), Maßeinheit der flächenbezogenen Masse

Siehe auch:

Abkürzung